A 2004-es svéd rali (hivatalosan: 53rd Uddeholm Swedish Rally) volt a 2004-es rali-világbajnokság második futama. Február 5 és 8 között került megrendezésre, 19 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 395 kilométert tett ki. A versenyen 69 páros indult, melyből 49 ért célba.

A versenyt a francia Sébastien Loeb nyerte, ezzel ő lett az első nem skandináv versenyző a svéd rali történelmében, aki győzni tudott a viadalon. Másodikként Marcus Grönholm zárt, harmadik pedig Petter Solberg lett.

A futam az N csoportos rali-világbajnokság futama is volt egyben. Ezt az értékelést a finn Jani Paasonen nyerte, Alister McRae és Daniel Solà előtt.

A versenyen részt vett a magyar Benik Balázs is, aki navigátorával Doromby Zoltánnal a huszonkilencedik helyen ért célba.

Beszámoló

Szakaszok

Végeredmény

Források

Külső hivatkozások 
 A svéd rali hivatalos honlapja
 Eredmények az ewrc-results.com honlapon

sved